

Luoghi
 Distretto di Bonati – circoscrizione amministrativa del Regno di Napoli
 Corte Grandi-Donesmondi-Cazzaniga – Villa storica a Suzzara di proprietà della famiglia Bonati

Persone
 Bonati – cognome italiano
 Claudio Bonati – pallavolista italiano
 Genesio Bonati – sacerdote, maestro musicale di don Arnaldo Furlotti
 Giovanni Bonati – pilota motociclistico italiano
 Giulio Bonati – Beato (15 Novembre), sacerdote e martire
 Giuseppe Bonati – pittore della Scuola ferrarese del XVI-XVII secolo
 Luigi Bonati – politico italiano del Regno d'Italia
 Manlio Bonati – biografo di Vittorio Bottego
 Mario Bonati – vicario generale della Diocesi di Tortona
 Narcisa Bonati – attrice del Piccolo Teatro di Milano
 Roberto Bonati (1990)- contrabbasso per Fabrizio De André
 Teodoro Bonati – ingegnere italiano
 Virginio Bonati – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Bona (disambigua)
 Bonatti
 Bonetti